Nicolás Bianchi Arce (Buenos Aires, 28 de Janeiro de 1987) é um futebolista profissional argentino, militou no AEK Atenas, esta emprestado ao Club Olimpo de Bahía Blanca.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Club Olimpo
Naturais de Buenos Aires